Caracușeni se poate referi la următoarele localități din Republica Moldova:
 Caracușenii Noi, Briceni
 Caracușenii Vechi, Briceni